«Мария и я» () — графический роман , вышедший в 2007 году. Имя его дочери Марии Гаярдо, о которой рассказывается, тоже стоит на обложке как имя соавтора.

Сюжет 
Комикс повествует о каникулах, проведённых Мигелем Гаярдо с дочерью Марией на юге Гран-Канарии. У Марии аутическое расстройство, и Гаярдо повествует о том, какова жизнь рядом с таким человеком.

Стиль 
Мигель Гаярдо рисует в схематичном стиле, чёрными и красными чернилами, смешивая  и иллюстрации. Как утверждал автор, его вдохновляли The ride together  и Джуди Карасик и книга «Меня зовут Юлия».

Оценки и премии 
Книга «Мария и я» в 2008 году получила первую  и был финалистом  (проиграл истории ). Гаярдо сам принял участие в продвижении работы в мае 2009 года, что в виде комикса нашло отражении в совместной с  работе Emotional World Tour.

Факультет психологии Мадридского университета Комплутенсе закупил большую партию экземпляров произведения, признавая его большое значение для изучения аутизма.

В 2010 году вышел , основанный на комиксе.

На русский язык комикс был переведён Екатериной Чураковой, вышел в издательстве «Бумкнига» в 2014 году.

Примечания 

Графические романы
Романы Испании
Романы на испанском языке
Аутизм в искусстве